Gamel ist der Familienname folgender Personen:

 Mat Gamel (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mostafa el-Gamel (* 1988), ägyptischer Hammerwerfer
 Pierre Gamel (1889–1966), französischer Politiker

Siehe auch:
 Gammel